Viehbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Viehbeck (1770–1828), deutscher Archivar und Historiker
 Karl Ludwig Friedrich Viehbeck (1769–1827), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:

 Viehböck